«Победные крылья» () — чёрно-белый художественный фильм чешского режиссёра Ченека Дуба. Премьера фильма состоялась 9 февраля 1951 года. 

Слоган «О радостной жизни рабочей молодёжи».

Сюжет 
Работники авиационного завода создали свой клуб планеристов и участвуют в соревнованиях.

Франта Ронек — молодой человек, влюблённый в небо. Его друг, талантливый авиаконструктор Руда Колар также является отличным планеристом, однако он не дисциплинирован и высокомерен со своими коллегами. При этом Руда начинает заигрывать с Лидой, хотя знает, что она подруга Франты.

Нарушение Рудой техники безопасности при обслуживании планера Франты, приводит к аварии. Лида, единственный свидетель аварии, не рассказывает о вине Руды. Это событие настолько потрясает виновника катастрофы, что он осознает свои недостатки и меняет своё отношение к людям и работе.

В радостной товарищеской обстановке члены команды переучиваются неуправляемого и самоуверенного Руду Колара, который в итоге понимает истинное значение спорта и использует свои таланты и опыт в международном соревновании по планерному спорту, в котором Чехословакия получает первый приз.

В ролях 
 Иржи Адамира — Руда Колар
 Рудольф Кршиванек — Франта Ронек
 Эдуард Дубский — Паукнер
 Власта Фиалова — Лида, подруга Франты.
 Йозеф Бенацкий — Сантрочит
 Ян Брандыс — Зак
 Ян Отакар Мартин — мастер
 Йозеф Винкларж
 Юлия Чарватова — мать Ронека
 Карел Рихтер — Гонза
 Йозеф Винклар — Влада
 Бржетислав Рочек — Выдра Вашек
 Любомир Липский — Карел Врба
 Роман Бесяда — Модлешевский
 Юлий Бартфай — эпизод
 Милош Билек — Зденек Брандис
 Йиржи Черны — Пепик
 Франтишек Голар — рабочий,
 Эмиль Каван — чиновник
 Отакар Конетопски — эпизод
 Святополк Майер — сотрудник авиамодельного клуба
 Карел Мачата
 Иржи Новотны — Ирка Ронек
 Ярмил Шкрлант — член комиссии,
 Йозеф Супик — Людва
 Ян Прокеш — планерист,
 Карел Вавржик — чиновник
 Иван Яндл — моделист
 Бедржих Прокош — инженер Куба,
 Антонин Микулич — механик планера Ферды
 Йозеф Винкларж — планерист Влаша
 Ярослав Орлицкий — ''член комиссии в кожаном плаще

Примечания

Ссылки 
  Vítezná kridla 

Фильмы Чехословакии 1950 года
Фильмы-драмы Чехословакии
Фильмы-мелодрамы Чехословакии
Фильмы о лётчиках
Фильмы об авиационных происшествиях и инцидентах
Фильмы на чешском языке